Troell är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Alfabetisk lista
Abraham Troell (1881–1954) kirurg
Albert Troell (1886–1961) ingenjör
Ellen Troell (1883–1978) tandläkare
Erik Troell (1896–1979) kemist
Gustaf Troell (1894–1970) tandläkare
Gustav Troell (1912–1985) agronom
Jan Troell (född 1931) filmregissör
Jöns Troell (1855–1942) byggmästare
Lars Troell (1916–1998) militäröverläkare
Otto Troell, överingenjör
Ragnar Troell (1914–2000) ingenjör
Sigvald Troell (1890–1950) jägmästare
Sigvald Troell (företagsledare) (1928–2011) VD och konsult
Stig Troell (1926–1991) utbildningsledare och kommunalpolitiker
Yohanna Troell (född 1983) skådespelare
Agneta Ulfsäter-Troell (född 1941) författare

Stamtavlor

Troell från Trollenäs
Ola Nilsson, lantbrukare, gift med Ingar Persdotter
Jöns Troell, byggmästare
Otto Troell, överingenjör
Ragnar Troell, överingenjör
Ellen Troell, tandläkare
Albert Troell, ingenjör
Sigvald Troell, länsjägmästare
Sigvald Troell, företagsledare och konsult
Gustaf Troell, tandläkare
Stig Troell, utbildningsledare och kommunalpolitiker
Jan Troell, regissör, med hustrun Agneta Ulfsäter-Troell, författare
Yohanna Troell, skådespelare
Erik Troell, kemist

Troell från Hjärsås
Bengt Nilsson, handelsman, gift med Tora Persson
Abraham Troell, kirurg
Gustav Troell, agronom
Lars Troell, marinöverläkare

Svenska efternamn
Svenska släkter